Lamellaxis mauritianus är en snäckart som först beskrevs av Ludwig Pfeiffer 1952.  Lamellaxis mauritianus ingår i släktet Lamellaxis och familjen sylsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sylsnäckor
mauritianus